Gwibber é um cliente de microblogging para Linux, distribuído sob licença GNU GPL. É escrito em Python, utilizando a biblioteca PyGTK. É também o cliente de microblogging padrão do Ubuntu.

Serviços suportados
Gwibber suporta uma grande variedade de serviços de microblogging. Entre os principais serviços suportados, estão:

 Twitter
 Identi.ca
 StatusNet
 Facebook
 FriendFeed
 Digg
 Flickr
 Qaiku

Ver também
 GNOME
 Linux
 Microblogging 
 Twitter

Linux
Aplicativos de software livre
Software livre programado em Python